Städtisches Stadion ist der Name folgender Sportstätten:
 Städtisches Stadion am Prischoß, Fußballstadion in Alzenau
 Städtisches Stadion an der Grünwalder Straße, Fußballstadion in München
 Städtisches Stadion an der Dantestraße, Sportstadion in München

Städtisches Stadion ist der ehemalige Name folgender Sportstätten:
 Bremer Brücke, Fußballstadion in Osnabrück
 Eintracht-Stadion, Fußballstadion in Braunschweig
 Erzgebirgsstadion, Fußballstadion in Aue
 Hans-Walter-Wild-Stadion, Fußballstadion in Bayreuth
 Josy-Barthel-Stadion, Fußballstadion in Luxemburg
 Memminger Arena, Fußballstadion in Memmingen
 Stadion Nürnberg, Fußballstadion in Nürnberg
 ROFA-Stadion, Eissporthalle in Rosenheim

Siehe auch:
 Estádio Cidade
 Estádio Municipal
 Gradski stadion
 Haradski-Stadion
 Městský stadion
 Stade Municipal
 Stadion Miejski